Керефов — фамилия; имеет женскую форму Керефова.
 Керефов, Камбулат Наурузович (1912—1999) — народный депутат СССР, ректор КБГУ.
 Керефов, Султанбек Борисович (род. 1979) — российский боксёр-профессионал, выступающий в тяжёлой весовой категории.